I Have a Dream (Martin Luther King), een beroemde toespraak van Martin Luther King
 I Have a Dream (ABBA), een single van ABBA
 I Have a Dream (Westlife), een single van Westlife
 I Have a Dream (oratorium), een oratorium van James Furman
 I Have a Dream (EP), een EP van Group 1 Crew
 I Have a Dream (album), een album van Solomon Burke
 I Have a Dream/Bellissima, een single van DJ Quicksilver
 I Have a Dream (Herbie Hancock), een single van Herbie Hancock
 I Have A Dream Foundation, een Nieuw-Zeelandse non-profitorganisatie

Zie ook 
 I Dreamed a Dream (doorverwijspagina)